Степан Олексенко:
 Олексенко, Степан Антонович (1904—1976) — советский политический деятель, чиновник, депутат Верховного Совета СССР 1 созыва.
 Олексенко, Степан Степанович (1941—2006) — советский и украинский актёр театра и кино.